Petri-Ketten-Kirchen bzw. -Kapellen nennt man die Kirchen und Kapellen, die das Patrozinium der Legende St. Peter ad Vincula tragen.

In anderen Sprachen:

  oder Saint Peter ad Vincula,
  oder Saint-Pierre-ès-Liens,
 ,
 ,
 .

Belgien 
 Torhout, Westflandern: Sint-Pietersbandenkerke

Deutschland 
 Aschaffenburg (Stadtteil Obernau), Bayern: St. Peter ad Vincula, (Kapelle innerhalb des Friedhofs 13. Jhd.–1792)
 Bonn (Stadtteil Lengsdorf), Nordrhein-Westfalen: St. Petri in Ketten (Lengsdorf)
 Burkardroth: St. Petrus in Ketten (Burkardroth)
 Brakel (Ortsteil Erkeln), Nordrhein-Westfalen: St. Petri Kettenfeier (Erkeln)
 Egelsbach, Hessen: Petri in Ketten
 Elze, Niedersachsen: St. Petrus zu den Ketten (Elze)
 Gau-Bischofsheim, Rheinland-Pfalz: St. Petrus in Ketten
 Hadamar, Hessen: St. Peter in Ketten (Niederhadamar)
 Heede, Niedersachsen: St. Petrus in Ketten
 Imsweiler, Rheinland-Pfalz: St. Petrus in Ketten (Imsweiler)
 Irrhausen, Rheinland-Pfalz: St. Peter in Ketten
 Mandelbachtal (Ortsteil Bliesmengen-Bolchen), Saarland: St. Petrus in Ketten (Bliesmengen-Bolchen)
 Melle (Ortsteil Gesmold), Niedersachsen: St.-Petrus-Kirche (Gesmold)
 Merzig, Saarland: St. Petrus in Ketten (Hilbringen)
 Montabaur, Rheinland-Pfalz: St. Peter in Ketten (Montabaur)
 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen: St.-Petrus-Kapelle (Poll)
 Reinholterode, Thüringen: St. Petrus in Ketten
 Rodgau, Hessen: St. Petrus in Ketten (Weiskirchen)
 Rot an der Rot, Baden-Württemberg: St. Petrus in Ketten (Haslach)
 Rust, Baden-Württemberg: St.-Petrus-Kirche (Rust)
 Trebur, Hessen: St. Petrus in Ketten (Astheim)
 Wasserlosen (Ortsteil Brebersdorf), Bayern: St. Petrus in Ketten (Brebersdorf)

Österreich 
 Wien, Kalksburg: Kalksburger Pfarrkirche

Frankreich 
Orte A–Z
 Église Saint-Pierre-aux-Liens d'Allemans, Dordogne
 Église de Saint-Pierre-ès-Liens de Bessan, Hérault
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Blérancourt, Aisne
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Boigny-sur-Bionne, Loiret
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Bourdeilles, Dordogne
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Chantérac, Dordogne
 Église Saint-Pierre-aux-Liens de Cohennoz, Savoie
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Colonzelle, Drôme
 Église Saint-Pierre-aux-Liens de Curbigny, Saône-et-Loire
 Église Saint-Pierre-ès-liens de Dampierre-en-Bresse, Saône-et-Loire
 Église Saint-Pierre-ès-liens de La Douze, Dordogne
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Espessas, Aubie-et-Espessas, Gironde
 Église Saint-Pierre-aux-Liens de Étais-la-Sauvin, Yonne
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Eyvirat, Dordogne
 Église Saint-Pierre-aux-Liens de Garat, Charente
 Église Saint-Pierre-aux-Liens de La Giettaz, Savoie
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Dercie, Le Gua, Charente-Maritime
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Jumeauville, Île-de-France
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Médis, Charente-Maritime
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Ménestérol, Montpon-Ménestérol, Dordogne
 Saint-Pierre-aux-Liens, Moret-sur-Loing, Seine-et-Marne
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Négrondes, Dordogne
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Noailhac, Limousin
 Église Saint-Pierre-aux-Liens d'Orgerus, Yvelines
 St-Pierre-ès-Liens (Paulin)
 Église Saint-Pierre-ès-liens de Saint-Pierre-de-Chignac, Dordogne
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Saint-Pierre-de-Côle, Dordogne
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Thaims, Charente-Maritime
 Saint-Pierre-aux-Liens, Varenne-l'Arconce, Saône-et-Loire
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Vieux-Mareuil, Dordogne

Italien 
Orte A–Z
 Chiesa di San Pietro in Vincoli a Bienno, Val Camonica, Lombardei
 Chiesa San Pietro in Vinculis a Borgo San Lorenzo, Toskana
 Chiesa San Pietro in Vinculis di Caccamo, Sizilien
 Chiesa San Pietro in Vinculis di Castellino del Biferno, Molise
 Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Vincoli a Madignano, Lombardei
 Chiesa San Pietro in Vinculis di Napoli, Ligurien
 Chiesa San Pietro in Vincoli di Ravenna, Toskana
 Basilica San Pietro in Vincoli, Rom, Latium – Hauptkirche des Kultus
 Chiesa San Pietro in Vinculis (di San Pierino) a Pisa, Toskana
 Ossario di Solferino, Lombardei
 Chiesa San Pietro in Vincoli di Salerno, Kampanien
 Chiesa di San Pietro in Vincoli/Chiesa San Pedrì di Sorisole, Bergamo

Malta 
 San Pietru fil-Ktajjen (Birżebbuġa)
 San Pietru fil-Ktajjen (Mdina)

Niederlande 
Orte A–Z
 Diemen, Noord-Holland: Sint Petrus' Banden
 Driebergen, Utrecht: Sint Petrus' Banden
 Sint-Petrus'-Bandenkerk (Hilvarenbeek)
 Maastricht-Heer, Maastricht: Sint Petrus' Banden
 Leende, Noord-Brabant: Sint Petrus' Banden
 Oisterwijk, Noord-Brabant: Sint Petrus' Banden
 Overschie, Rotterdam: Sint Petrus' Banden
 Son, Noord-Brabant: Sint Petrus' Banden
 Venray, Limburg: Sint Petrus' Banden

Polen 
 St. Petrus in Ketten (Pietrzwałd) (Peterswalde, Kreis Osterode, Ostpreußen)

Spanien 
 Iglesia de San Pedro ad Víncula, Casatejada Cáceres, Estremadura
 Iglesia de San Pedro ad Víncula, Castillejo del Romeral, Cuenca
 Iglesia de San Pedro ad Víncula, Cóbreces, Santander
 Ermita (Iglesia) San Pedro de Echano, Olóriz, Navarra
 Iglesia de San Pedro ad Víncula, Escañuela, Jaén
 Iglesia de San Pedro ad Víncula, Liérganes, Cantabria
 San Pedro Advincula (Perorrubio), Perorrubio, Segovia
 Iglesia de San Pedro ad Víncula, Noceda del Bierzo, León
 Iglesia de San Pedro ad Víncula, Saelices de Mayorga, Valladolid
 Iglesia de San Pedro ad Víncula, San Pedro Castañero, León
 Iglesia de San Pedro ad Víncula, San Pedro Palmiches, Cuenca
 Iglesia de San Pedro ad Víncula, Vallecas, Madrid
 Iglesia de San Pedro ad Víncula, Villalpardo, Cuenca

Vereinigtes Königreich 
Orte A–Z
 St Peter-in-Chains Roman Catholic Church, Ardrossan (Schottland)
 St. Peter ad Vincula, Bottesford, Scunthorpe, Lincolnshire
 St Peter ad Vincula, Broad Hinton, Wiltshire
 St. Peter ad Vincula, Coggeshall, Essex
 St Peter Ad Vincula, Combe Martin, Devon
 St Peter ad Vincula, Coveney, Cambridgeshire
 St Nicholas and St Peter ad Vincula, Curdworth, Warwickshire
 St Peter ad Vincula, Folkington, East Sussex
 St Peter ad Vincula, Hampton Lucy, Warwickshire
 St. Peter ad Vincula (London)
 St Peter ad Vincula, South Newington, Oxfordshire
 St Peter ad Vincula, Stoke-upon-Trent (heute Stoke Minster)
 St. Peter ad Vincula Church, Thornaby-on-Tees, North Yorkshire
 St Peter ad Vincula, Threekingham, Lincolnshire
 St. Peter Ad Vincula, Tibberton (Worcestershire), Worcestershire
 St Peter ad Vincula, Tollard Royal, Wiltshire
 Church of St. Peter ad Vincula, Wisborough Green, West Sussex
Wales:
 St. Peter ad Vincula church, Pennal, Wales – Kapelle des Owain Glyndŵr

Vereinigten Staaten 
 Saint Peter in Chains Cathedral, Cincinnati, Ohio
 Saint Peter in Chains, Erie, Pennsylvania

Siehe auch 
 Peterskirche, zu den Kirchen des Hl. Petrus im Allgemeinen

Weblinks

Einzelnachweise 

PeterKetten